Papiro 69 (designado como 69 en la numeración Gregory-Aland) es un pequeño fragmento del Evangelio de Lucas datado en el siglo III.

Descripción 
Este fragmento omite todo el contenido detallado de la oración de Jesús en . En , es Pedro (no Jesús) quien está mirando. Claire Clivaz sugirió que 69 (P. Oxy 2383) debe considerarse «como testigo a una edición marcionita del Evangelio de Lucas». Peter M. Head siente que «la sugerencia de que 69 es un manuscrito del Evangelio de Marción es una idea muy inteligente que, sin embargo, no se ha demostrado y sin el contexto más plausible para dar sentido a este fascinante manuscrito».

El texto griego de este códice es representativo del tipo textual occidental. De acuerdo con Aland el texto es muy libre, «característico de los precursores del texto D»; por lo tanto Aland lo colocó en la Categoría IV.

Texto 
[recto]
 [εις πειρασ]μ[ον] [41] κ̣[αι αυτος απεσ]
 [πασθη απ αυτων ωσ]ε̣ι λιθου β̣ο̣λ̣[ην]
 [και θεις τα γονατα προσ]η̣υ̣χ̣ε̣τ̣ο̣
 [45] [ελθων προς τους μ̣αθ]ητ[ας ευ]
 [ρεν αυτους καθευ]δοντας κοι
 [μωμενους αυτους απο τη]ς̣ λυπης [46] [κ]α̣ι̣
 [ειπεν αυτοις] τ̣ι κ̣α̣θευδ̣ε
 [τε ανασταντες πρ]ο̣σ̣ευχεσ̣θ̣ε
 [ινα μη εισελθητε εις πει]ρ̣ασμ̣ο̣ν̣
 [47] [ετι δε αυτου λαλουντος ι]δου̣
 [οχλος και ο λεγομενος ιου]δ̣ας
 [εις των ι̅β̅ προηρχετο α]υ̣[τ]ους
 [και εγγισας εφιλησε]ν̣ τ̣ον ι̣̅η̅ν̅
 [48] [ι̅η̅ς̅ δε ειπεν αυτω ιουδα φι]λ̣η̣[ματι

[dorso]
 [58] – [ιδων] α̣υ̣[τ]ω̣ ε̣[φη και συ εξ αυτων ει]
 ο̣ δ̣ε ειπεν [α̅ν̅ε̅ ουκ ειμι [59] και δι]
 α̣σ̣τασης ωσ̣[ει ωρας α̅ αλλος τις ισχυ]
 ριζ̣ετο λεγω[ν επ αληθειας και]
 ου̣τ̣ο̣ς ην μ[ετ αυτου και γαρ γα]
 λ̣[ι]λ̣α̣ιος εστ̣[ιν] [60] [ειπεν δε ο πετρος]
 α̣ν̣̅ε ουκ οι[δα ο λεγεις και ετι]
 αυτου λαλου̣[ντος παραχρημα]
 ε̣φωνησεν̣ [αλεκτωρ] [61] [και στρα]
 φεις ο πε̣τ̣ρ̣[ος ενεβλεψεν αυ]
 τω τοτε [υπεμνησθη ο πετρος]
 τ̣ου ρημ[ατος του κ̅υ̅ ως ειπεν]
 αυ̣τω π[ριν αλεκτορα φωνησαι ση]
 μ̣[ερον απαρνηση με τρις] [62] [και]

Véase también 
 Papiros del Nuevo Testamento

Referencias

Lectura adicional 
 Kurt Aland (1987). Alter und Entstehung des D-Textes im Neuen Testament. Betrachtung zu P69 und 0171. Miscellànea papirològica Ramo Roca-Puig. S. Janeras, Barcelona. pp. 37–61.
 Clivaz, C. (2005). The Angel and the Sweat Like "Drops of Blood" (Lk 22:43-44): P69 and f13. Harvard Theological Review 98. 
 Ehrman & Plunkett (1983). The Angel and the Agony: The Textual Problem of Luke 22:43 44. Catholic Biblical Quarterly 45. pp. 401–16. 
 Head, Peter M. (1993). Christology and Textual Transmission: Reverential Alterations in the Synoptic Gospels. Novum Testamentum. Vol. 35. Fasc. 2 (abril de 1993). esp. pp. 123–126. 
 Lobel E., C. H. Roberts, E. G. Turner, J. W. B. Barns (1957). Oxyrhynchus Papyri XXIV. Londres. pp. 1–4.
 Wayment, Thomas A. (2008). A new transcription of POxy 2383 (P69). NovT 50. pp. 351–57.

Imágenes 
 P69/P.Oxy.L 2383
 Images of P69 at the Center for the Study of New Testament Manuscripts

Enlaces externos  
 POxy – Oxyrhynchus Papyri online database
 PM Head's initial review of Clivaz y PM Head's further discussion
 

Papiros del Nuevo Testamento
Manuscritos del Nuevo Testamento en griego
Manuscritos bíblicos del siglo III